Le vice-président de la république d'Indonésie () est une position gouvernementale créée en 1945.

L'actuel titulaire de la fonction est Ma'ruf Amin depuis le .

Liste des vice-présidents d'Indonésie 

 
Vice
Indonesie